Srđan Stanić (1982) szerb labdarúgó, középpályás
Srđan Stanić (1989) bosnyák labdarúgó, hátvéd